Zwei allein bezeichnet: 

 Zwei allein (Fernsehserie), ZDF-Weihnachtsserie des Jahres 1998
 Zwei allein (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahre 2014 
Siehe auch:
 Allein zu zweit